Plaats in Indonesië
 Putat Lor (Gondanglegi), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Putat Lor (Menganti), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java